Tianlong (dt.: Himmelsdrache) steht für:
 Tianlong (Großgemeinde), eine administrative Einheit in der Volksrepublik China
 Tianlong-50, ein chinesisches Flugabwehrraketensystem
 Tianlong, eine ehemalige Automarke aus der Volksrepublik China